Hrbine može značiti:

 Hrbine (Glamoč, BiH), naseljeno mjesto u općini Glamoč, BiH
 Hrbine (Šipovo, BiH), naseljeno mjesto u općini Šipovo, BiH
 Hrbljina ili Hrbine, visoravan u kupreškom kraju